Garitz steht für:

 Garitz (Bad Kissingen), Stadtteil von Bad Kissingen
 Garitz (Zerbst), Ortsteil von Zerbst/Anhalt